«Чамскра́ббер» () — чёрная комедия начинающего американского режиссёра Арье Позина. Приз зрительских симпатий XXVII Московского кинофестиваля. Чамскраббер — персонаж одноимённой компьютерной игры, популярной среди юных героев картины.

Сюжет 
Подросток Дин (Джейми Белл) знает о родном городе Хиллсайде нечто такое, что посторонним неведомо. Когда лучший друг Дина, главный наркодилер Хиллсайда — Трой (Джошуа Янович) повесился, юноша не обсуждал это с родителями, полагая, что в их идеальном мире никому до этого нет дела. Его поведение во многом объясняется странным отношением к нему его отца (Уильям Фихтнер), который использует сына в качестве лабораторной крысы, описывая жизнь мальчика в своих научно-популярных бестселлерах по психологии.

После смерти Троя одноклассники Дина, Билли (Джастин Чатвин), Кристел (Камилла Белль) и Ли (Лу Тейлор Пуччи) решают похитить младшего брата Дина, Чарли (Рори Калкин), чтобы заставить Дина разыскать тайник Троя с наркотиками. Но по недоразумению злоумышленники похищают не того Чарли (Томас Кёртис) — сына находящихся в разводе полицейского Лу Брэтли (Джон Херд) и художницы-дизайнера Терри (Рита Уилсон). Мать похищенного не замечает исчезновения сына, так как слишком занята приготовлениями к свадьбе с мэром Хиллсайда — Майклом Эббсом (Рэйф Файнс).

В ролях

Ссылки 
 Официальный сайт
  
 

Кинокомедии 2005 года
Чёрные комедии Германии
Чёрные комедии США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2005 года
Фильмы Германии 2005 года